Такмичење у трци на 100 метарау у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 6. и 7. августаа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранио је Чуранди Мартина из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовала су 54 такмичара из 21 земаље.

  Аустрија (1)
  Бугарска (2)
  Грчка (1)
  Ирска (1)
  Италија (3)
  Мађарска (1)
  Немачка (4)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  Португалија (3)
  Румунија (2)
  Словачка (2)
  Турска (4)
  Уједињено Краљевство (4)
  Украјина (1)
  Француска (4)
  Холандија (4)
  Чешка (3)
  Швајцарска (4)
  Шведска (3)
  Шпанија (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских тркача на 100 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичари су подељени у 5 квалификованих група. За полуфинале пласирала прва дојица из сваке групе (КВ) и 5 према постигнутом резултату.(кв).

У полуфинале се директно пласирају и атлетицари који су на европској ранг листама пласирани до 12. места са пресеком на 30. јул. 2018.

Почетак такмичења: 1. група у 16.30, 2. група у 16,36, 3. група у 17.42, 4. гриупа 17.48, 5. група у 16.54.

Ветар: група 1: -0,2 м/с, група 2: +0,1 м/с, група 3: +0,2 м/с , група 4. -0,3 м/с , група 5. +0,4 м/с

Такмичари који су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 30.7.2018. биле на Европској ранг листи пласиран1 до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 атлетичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по два првопласирана из група (КВ) и два на основу постигнутог резултата (кв).,

Ветар: група 1: +0,4 м/с, група 2:+0,6 м/с, група 3: +0,2 м/с

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године у 21:45.,

Ветар: 0,0 м/с

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном